Ivoriaans voetbalelftal (mannen)
 Ivoriaans voetbalelftal (vrouwen)